Max Immelmann, een gevechtspiloot uit de Eerste Wereldoorlog
De Immelmann (manoeuvre), de naar Max Immelmann vernoemde manoeuvre.